Халима́ Яко́б (, , ; ) — сингапурский государственный и политический деятель, первая женщина — президент Сингапура. Занимает должность с 14 сентября 2017 года. Была автоматически объявлена президентом после того, как всех остальных кандидатов на этот пост не допустили к выборам. С января 2013 по август 2017 года занимала должность председателя парламента Сингапура.

Биография

Происхождение и образование 
Отец Халимы имеет индийское происхождение, мать — малайское. Отец Халимы умер, когда ей было 8 лет, поэтому мать воспитывала её одна .

Училась в двух школах для девочек, в 1978 году получила в Национальном университете Сингапура степень бакалавра права. В 2001 году получила там же степень магистра права. С 7 июля 2016 года также имеет почётную степень доктора права Национального университета Сингапура.

Карьера 
Работала в Конгрессе национальных профсоюзов.

В 2001 году была избрана членом парламента. Занимала ряд должностей в правительстве.

8 января 2013 года была предложена премьер-министром Ли Сяньлунем на должность председателя парламента, 14 января того же года была избрана. Халима стала первой женщиной-спикером парламента в истории Сингапура.

Президентские выборы 
6 августа 2017 года ушла с поста председателя парламента, чтобы принять участие в президентских выборах. Незадолго перед выдвижением вышла из партии «Народное действие», в которой состояла с 2001 года.

Помимо Халимы, в президенты баллотировались ещё 4 человека, но они были сняты из-за несоответствия требованиям к кандидатам (кандидат должен иметь стаж государственной службы либо возглавлять компанию, капитализация которой превышает 500 млн сингапурских долларов (около 371 млн долларов США).

Личная жизнь 
Замужем. Имеет пятерых детей, мусульманка по вероисповеданию.

Примечания 

Женщины-президенты
Председатели парламента Сингапура
Президенты Сингапура
Первые женщины в профессии
Действующие руководители государств